Алексе́й Никола́евич Арбу́зов (, Москва, Российская империя — 20 апреля 1986, Москва, СССР) — русский советский драматург. Лауреат Государственной премии СССР (1980).

Биография 
Родился 13 (26 мая) 1908 года в Москве в дворянской семье. Среди его предков был декабрист Антон Арбузов (1797/1798—1843). Отец, Николай Кирович Арбузов был банковским клерком в Санкт-Петербурге, впоследствии разорился. Мать — Надежда Владимировна Мандражи, сестра Инны Владировны Мандражи -  актрисы Малого театра (театра Суворина). Дед Владимир Николаевич Мандражи был  дворянином греческого происхождения, внесённым в 3-ю часть Российской Дворянской родословной книги по Херсонской губернии. В 1914 году семья переехала в Петроград, в 1916-м Алексей Арбузов начал учиться в гимназии, однако систематического образования не получил.

Революция 1917 года, голод и болезнь матери, тяжело переживавшей уход мужа к своей первой жене, сделали Алексея сиротой в 11 лет. Мальчик был вынужден бродяжничать и вскоре попал в колонию для трудновоспитуемых. В БДТ Арбузову довелось увидеть спектакль «Разбойники» Ф. Шиллера, который показывали для красноармейцев, уходивших на фронт. Со вступительным словом выступил А. А. Блок. Впечатление Арбузова было настолько сильным, что в этом театре пересмотрел все спектакли, знал весь репертуар.

В 14 лет начал работать статистом в Мариинском театре. В 16 лет поступил в драматическую студию под руководством Павла Гайдебурова, актёра и режиссёра, и по окончании обучения был принят в труппу руководимого Гайдебуровым Передвижного театра. Весной 1928 года Арбузов покинул театр, чтобы создать вместе с группой молодых актёров свой «Цех экспериментальной драмы». После его распада принял участие в организации театра на колёсах (агитвагона), который ездил со спектаклями по малым городам России. Собственного драматурга театр не имел, поэтому Арбузов сам взялся за перо. Первая многоактная пьеса «Класс» была поставлена в Ленинграде, но не имела успеха.

После провала Арбузов уехал в Москву и поступил в Театр имени Мейерхольда. Вскоре стал заведующим литературным отделом Театра Пролеткульта; поскольку это был театр малых форм, Арбузов писал для него агитационные обозрения.

В 1939 году вместе с В. Н. Плучеком организовал Московскую театральную студию, более известную как «Арбузовская студия». С началом Великой Отечественной войны студия была преобразована во фронтовой театр и прекратила своё существование после окончания войны.

Первой по-настоящему успешной пьесой Алексея Арбузова стала «Таня», написанная в 1939 году и в том же году поставленная Андреем Лобановым в Театре Революции, с Марией Бабановой в главной роли. В дальнейшем «Таня», как в первой редакции, так и во второй (1946 года), ставилась едва ли не во всех театрах страны и принесла широкое признание автору

Пьесы Алексея Арбузова ставили во многих странах мира, а в СССР буквально не сходили со сцены («Иркутская история» сыграна более 9000 раз только в 1960—1961 годах). Многие эксперименты Арбузова в области формы свидетельствуют о влиянии Теннесси Уильямса и Джона Осборна.

Государственная премия СССР (1980) — «за пьесы последних лет».

Умер 20 апреля 1986 года. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.

Семья 

Первая жена — актриса Татьяна Евтеева (1903–1978), впоследствии жена писателя Константина Паустовского .

Дочь Галина (1935) — кинокритик и кинодраматург.

Вторая жена — Анна Богачёва.

Дети: дочь Варвара Арбузова-Кулиш (1940) — продюсер, жена кинорежиссёра Саввы Кулиша, и сын Кирилл Арбузов (1950) — актёр, театровед и литератор.

Третья жена - Лифанова Маргарита Ульяновна ( 1926-2007) - советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР (1971).

Пьесы 

 «Класс» (1930) («Большая жизнь»)
 «Шестеро любимых» (1935, перераб. 1958).
 «Дальняя дорога» (1935).
 «Счастливый дозор» (1935)
 «Таня» (1938, перераб. 1947). До 1956 эта пьеса была поставлена 1000 раз. Прибегая к большим временным интервалам между сценами, Арбузов показывает превращение влюблённой студентки во взрослую сознательную женщину-врача. В первом варианте пьесы именно этот образ взрослой Тани обладал недостаточной убедительностью, поэтому в 1947 году Арбузов переработал пьесу.
 «Город на заре» (1940, перераб. 1957)
 «Неожиданная осень» (1942, под загл. «Бессмертный», в соавторстве с А. Гладковым; перераб. 1965)
 «Домик на окраине» (1943, под загл. «Домик в Черкизове»; перераб. 1954)
 «Встреча с юностью» (1948)
 «Годы странствий» (1950, под загл. Ведерников, перераб. 1954 и 1980)
 «Европейская хроника» (1952)
 «Накануне» (1955, по роману И. С. Тургенева)
 «Двенадцатый час» (1959, перераб. 1980)
 «Иркутская история» (1959) — в 1959—1964 была сыграна более 9000 раз.
 «Ночь перед бессмертием» (1959)
 «Потерянный сын» (1960)
 «Нас где-то ждут…» (1962)
 «И вновь — встреча с юностью» (1964)
 «Мой бедный Марат» (или «Не бойся быть счастливым», 1965, перераб. 1980): действие происходит во время блокады Ленинграда, автор использует типичное для него растяжение действия на многие годы (с 1965—1969 — 3 253 постановки)
 «Ночная исповедь» (1967)
 «Счастливые дни несчастливого человека» (1968)
 «Сказки старого Арбата» (1970) — в 1970—1973 была сыграна 1 827 раз. Арбузов вывел на сцену своего ровесника — шестидесятилетнего художника, создающего куклы. Любовь этого героя к двадцатилетней девушке и его отношения с сыном и другом автор в несколько абстрактном плане использует для изложения философии старения и жизни.
 «Выбор» (1971)
 «В этом милом старом доме» (или «Некоторые огорчения», 1972)
 «Моё загляденье» (1972) (или «Хорошо жить Васе!…», 1968)
 «Вечерний свет» (1974)
 «Старомодная комедия» (1975)
 «Ожидание» (1976)
 «Жестокие игры» (1978). Действие пьесы разворачивается на нефтяных месторождениях Западной Сибири и в Москве. Автор с тревогой показывает, насколько легко необдуманные действия каждого человека могут нанести серьёзный урон другому человеку — в том числе и нравственный.
 «Воспоминания» (1981)
 «Победительница» (1983).
 «Виноватые» (1984)

Сценарии к фильмам 
 Таня (1974)
 Старомодная комедия (1978)
 Сказки… сказки… сказки старого Арбата (1982)

Примечания

Ссылки 
 Произведения Арбузова в Театральной библиотеке Сергея Ефимова
 Могила на Кунцевском кладбище, уч.10

 
Писатели-соцреалисты
Члены Союза писателей СССР
Похороненные на Кунцевском кладбище